Dethorey est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1901-1992), journaliste, traducteur et diplomate espagnol naturalisé suédois ;
 Jean-Paul Dethorey (1935-1999), dessinateur et scénariste français de bande dessinée.

Patronyme français